East Franklin podría referirse alas siguientes poblaciones estadounidenses:

 East Franklin (Nueva Jersey); o
 Municipio de East Franklin, en Pensilvania.

en:East Franklin